De Ferenc Puskás Award is een prijs die jaarlijks door de Wereldvoetbalbond wordt uitgereikt aan de maker van het mooiste doelpunt dat in een seizoen gemaakt is. De prijs werd door Sepp Blatter op 20 oktober 2009 in het leven geroepen, in navolging van het FIFA Doelpunt van het Jaar.

Bij de inauguratie van de prijs in Boedapest zei Blatter: "Het is belangrijk de gedachtenis te bewaren aan die voetballende grootheden die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis." Ferenc Puskás was niet alleen een immens getalenteerde voetballer, maar ook opmerkelijk persoon. De FIFA brengt daarom met genoegen hulde aan hem, door deze prijs aan hem op te dragen."

Ferenc Puskás 
De prijs is genoemd naar Ferenc Puskás, een Hongaarse voetballer die furore maakte in de jaren 50 van de 20e eeuw. Puskás wordt wereldwijd beschouwd als een van de beste aanvallers die Europa ooit gekend heeft, zo won hij met Real Madrid bijvoorbeeld driemaal de Europacup I, vijf landstitels, scoorde hij voor Hongaarse nationale elftal 84 doelpunten in 85 wedstrijden en had hij bovendien een indrukwekkend carrière-totaal van 514 doelpunten in 529 wedstrijden.

Criteria 
Nadat er tien doelpunten zijn genomineerd door de FIFA Football Committee, is het aan de bezoekers van de website FIFA.com om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Het doelpunt dient te voldoen aan de volgende criteria:

 Het doelpunt behoeft mooi te zijn (subjectief, bedoeld wordt: afstandsschoten, omhalen, uitgespeelde teamgoals, individuele acties etc.).
 Het doelpunt behoeft geen resultaat te zijn van fouten bij de tegenstander of geluk, dan wel toeval.
 Er moet rekening gehouden worden met de gewichtigheid van de wedstrijd (internationale wedstrijd, hoogste landelijke divisie. Hoe belangrijker de wedstrijd, des te beter).
 Het doelpunt moet FairPlay ondersteunen, de speler behoort bijvoorbeeld geen slecht gedrag te hebben vertoond of betrapt te zijn op het gebruik van doping.

Winnaars 

Voetbalprijs